Dallin ist der Name von:

Alexander Dallin (1924–2000), US-amerikanischer Historiker und Direktor des Center for Russian and East European Studies an der Stanford University
Cyrus Dallin (1861–1944), US-amerikanischer Bildhauer und Bogenschütze
David J. Dallin (1889–1962), weißrussischer Politiker, Schriftsteller und Journalist
Rudolph Matthias Dallin (1680–1743), Baumeister in Schleswig-Holstein
Sarah Dallin, Mitbegründerin der Band Bananarama

Siehe auch:
Dalling
Dalin